Eine Parallele (von griech. παράλληλος parállelos „nebeneinander befindlich“ – zusammengesetzt aus παρὰ parà „bei“, „neben“ und ἀλλήλων allḗlon „einander“, „gegenseitig“) ist:

 in der Geometrie eine von zwei Geraden, die in einer Ebene liegen und einander nicht schneiden, siehe Parallelität (Geometrie)
 eine Ähnlichkeit im Verhalten oder Sachverhalt („geschichtliche Parallele“)
 in der Musik eine Verschiebung in der Tonlage, siehe Parallele (Musik)
 speziell in der Musiktheorie eine Beziehung zwischen Tonarten, siehe Paralleltonart
 ebenfalls in der Musiktheorie eine Beziehung zwischen Dreiklängen, siehe Parallelklang
 Parallele (Militär), Laufgräben im gleichen Abstand zur Festung

Siehe auch

 Parallelität
 Parallelogramm
 Parallelismus
 Parallelschaltung
 Parallelgesellschaft
 Parallele Programmierung
 Parallele Schnittstelle